Kalnik – pasmo górskie w Chorwacji (Slawonii)
 Kalnik – potok na Slowacji
 Kalnik – wieś w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie) 
 Kalnik – wieś i gmina (općina) w Chorwacji (żupania kopriwnicko-kriżewczyńska) 
 Kalnik – wieś na Ukrainie, znana z legend spisanych przez Lucjana Siemieńskiego
 Kalnik – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Biehomla
 Kalnik – wieś w Chorwacji, w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej, w gminie Kalnik

Zobacz też 
 Kalnyk
 Dolný Kalník
 Horný Kalník